Allassostomoides är ett släkte av plattmaskar. Allassostomoides ingår i familjen Paramphistomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Allassostomoides